Городо́к — посёлок городского типа в Жуковском районе Калужской области России. Относится к сельскому поселению село Истье.

География 
Находится на северо-востоке области в 94 км к юго-западу от Москвы по Калужскому шоссе , в 82 км от областного центра и в 3 км к северо-востоку от деревни Воробьи и в 3 км к северу от села  Истье.

История 
До образования пгт здесь находился военный городок полка С-25, расформированного в 1990-е годы.

Посёлок с наименованием Городок был образован Постановлением Правительства РФ от 22 июня 2009 года. Росстатом с 2010 года учитывается как посёлок городского типа, а его население — как городское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Жуковского района (Калужская область)
Посёлки городского типа Калужской области